Mistrzostwa Europy w Bobslejach 2016 – 50. edycja zawodów o tytuł mistrza Europy w bobslejach, która odbyła się pomiędzy 6–7 lutego 2016 roku w szwajcarskim Sankt Moritz. Na mistrzostwach rozegrano trzy konkurencje: dwójka kobiet, dwójka mężczyzn oraz czwórka mężczyzn. Rywalizacja o medale mistrzostw Starego Kontynentu odbyła się w ramach zawodów Pucharu Świata w sezonie 2015/2016.

Wyniki

Dwójka kobiet

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Bibliografia 
 
 
 

2016 w bobslejach
Mistrzostwa Europy w bobslejach
2016 w Szwajcarii
Sport w Szwajcarii